A Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1986–87 foi a 32ª edição da Taça dos Clubes Campeões Europeus. O FC Porto venceu esta edição derrotando na final o Bayern de Munique por 2 a 1.

Primeira fase 

|}

¹ APOEL venceu no número de golos fora de casa.

Esquema

Oitavas de final 

|}

¹ APOEL saiu por questões políticas.
² Real Madrid venceu nas cobranças de pênaltis.

Quartas de final 

|}

¹ Real Madrid venceu no número de gols fora de casa.

Semifinais 

|}

Final

Artilheiros

Campeão 

1986–87
1986 no futebol
1987 no futebol